Angina is een aanduiding voor lichamelijke aandoeningen waarbij benauwdheid of verstikkingsverschijnselen een rol spelen.

Bekende vormen van angina zijn:
Angina pectoris
Tonsillitis, keelangina